Ско́блін — російське прізвище.

 Скоблін Микола Володимирович (1885—1937) — генерал-майор (1920), учасник Першої світової війни та Білого руху.
 Скоблін Олексій Петрович (1926) — український лікар-ортопед, доктор медичних наук (1961), професор (1964), заслужений діяч науки УРСР (1981).

Російські прізвища